Osoby o tym nazwisku:
 Julianna Révész – węgierska szpadzistka
 Sándor Révész – węgierski wokalista rockowy